Der Suzuki Liana (in den Vereinigten Staaten, China und Pakistan als Suzuki Aerio) ist ein von 2001 bis 2007 weltweit angebotenes Pkw-Modell des japanischen Automobilherstellers Suzuki, welches sowohl in einer Steil- als auch in einer Stufenheckvariante lieferbar ist. Produziert und angeboten wird das Modell allerdings nur noch in China und Pakistan.

Beschreibung 
Der Name Liana ist eine Abkürzung für Life In A New Age. Mit der Einführung eines 16 cm höheren Liana-Stufenhecks Anfang 2002 wurde der Verkauf des Vorgängermodells Baleno eingestellt. Zu Produktionsbeginn gab es den Liana in Europa mit einem 1,3-l-Ottomotor mit 66 kW und als 1,6-l-Version mit 76 kW.

Im Zuge einer Modellpflege im Herbst 2004 war für den Liana außerdem ein 1,4-Liter-Dieselmotor mit ebenfalls 66 kW erhältlich.

Nachdem die Stufenheckvariante aus dem Programm genommen worden war, blieb das Steilheckmodell mit 1,6-Liter-Motor mit nunmehr 79 kW das einzige verfügbare Modell in Europa.
Ende 2007 wurde auch der Import des Steilhecks eingestellt.

Bekannt gemacht wurde das Modell durch regelmäßige Auftritte in der britischen Automobil-Sendung Top Gear, in der ein Prominenter mit einem Liana auf die Rundstrecke geschickt wurde, um sich mit anderen Prominenten zu messen.

Zulassungszahlen 
Zwischen 2001 und 2009 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 16.347 Suzuki Liana neu zugelassen worden. Mit 3.084 Einheiten war 2004 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks

Einzelnachweise 

Fahrzeug der Kompaktklasse
Limousine
Kombi